Гебраизм

 Гебраизм (филология) — слово или оборот речи, заимствованный из древнееврейского языка.
 Гебраизм — движение еврейской общественности, выдвигавшее в качестве единственного литературного языка древнееврейский язык.